Dudás Gyula (1861-1911) történetíró, tanár, tanfelügyelő
 Dudás Gyula (1902–1956) válogatott labdarúgó
 Dudás Gyula (1929–2015) romániai magyar fazekas
 Dudás Gyula (1950) autóversenyző
 Dudás Gyula (1966) atléta, olimpikon gyalogló